Ormuz – cieśnina Oceanu Indyjskiego
 Ormuz – wyspa w cieśninie Ormuz
 Ormuz – miasto w Iranie na wyspie Ormuz